

Персоналії 

 Дімаш Кудайберген — естрадний казахський співак, переможець міжнародних пісенних конкурсів.

 Дімаш Тейшейра — португальський футболіст.

Інше